Первая хорватская футбольная лига 2006/2007 годов () — 16-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 29 июля 2006 года и закончился 19 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com
 Результаты и протоколы матчей на hrnogomet.com
 Чемпионат Хорватии на prva-hnl.hr

Хорватия
Хорватия
2006/2007
Спорт в Хорватии в 2006 году
Спорт в Хорватии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007